«Мнимая служанка, или Наказанный плут» () — пьеса, написанная французским драматургом Мариво в 1724 году. Впервые поставлена 8 июля 1724 года итальянскими актерами в Бургундском отеле, в Париже.

Пьеса посвящена обольщению, деньгам, власти и переодеваниям. Главный герой — манипулятор, который собирается жениться на богатой графине ради её состояния. Главный женский персонаж представляется переодетым рыцарем, и наказывает главного героя за обман, а графиню за легкомысленность

Действующие лица 
 Графиня, богата и привлекательна
 Лейло, нечистый на руку поклонник
 Шевалье, богатая парижанка, замаскированная под рыцаря
 Тривелин, слуга Шевалье
 Арлекин, слуга Лейло
 Фронтэн, другой слуга Шевалье
 Слуги, танцоры, музыканты

Сюжет 
Молодая состоятельная парижанка собирается выйти замуж за Лейло, которого она даже никогда не видела. Она решает заранее с ним познакомиться, переодевшись в Шевалье и подружившись с ним. Лейло признается новому знакомому, что попал в затруднительное положение. Помимо «парижской дамы» он соблазнил и Графиню. Жениться ему необходимо на той из женщин, что побогаче, так как он подписал с Графиней договор, по которому он должен будет ей выплатить крупную сумму денег в случае расторжения помолвки.

Лейло просит Шевалье соблазнить Графиню, чтобы она сама расторгла помолвку и выплатила отступные. Однако сплетни о том, что Шевалье — женщина, распространяются среди слуг. В конце концов ей приходится это признать, хотя она и не называет своего настоящего имени. С помощью слуг она крадет договор, заключенный между Лейло и Графиней. В конце пьесы Шевалье бросает соблазненную Графиню, разоблачает Лейло и разрывает договор в их присутствии. Молодая парижанка наконец раскрывает себя, тем самым преподав урок и легкомысленной Графине, и плуту Лейло.

Известные постановки 
 1724 : премьера спектакля в Театре итальянской комедии
 1957 : Château de Gournay
 1964 : Théâtre national populaire
 1991 : Comédie-Française
 1999 : Théâtre Vidy-Lausanne
 2010 : Théâtre des Bouffes du Nord
 2011 : Théâtre Nanterre-Amandiers.
 2013 : Théâtre Le Lucernaire

Экранизации 
 1966 — Мнимая служанка, или Наказанный плут (ТВ) — реж. Жан-Поль Сасси
 1985 — Лжегорничная (ТВ) — реж. Патрис Шеро
 2000 — Фальшивая служанка — реж. Бенуа Жако

Ссылки 
Комедии
Пьесы на французском языке
Пьесы Мариво
Пьесы 1724 года